Корор:

 Корор — до 2006 года столица государства Палау.
 Корор — остров в Тихом океане в составе Палау.
 Корор — штат Палау.